Твэл:
 Тепловыделяющий элемент — топливное устройство в ядерных реакторах.
 «ТВЭЛ» — российское объединение — производитель ядерного топлива.